Laurenburg steht für:

geografische Objekte
 Laurenburg, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Burg Laurenburg, Burgruine oberhalb der Lahn bei Laurenburg im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Schloss Laurenburg im Gebiet der Ortsgemeinde Laurenburg im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Namensträger

 Dudo von Laurenburg († vor 1124), Graf von Laurenburg